Das Herreneinzel der Australasian Championships 1914 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Ernie Parker. Das Finale gewann Arthur O’Hara Wood mit 6:4, 6:3, 5:7 und 6:1 gegen Gerald Patterson. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1914